Loder är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anne Marie Loder (född 1969), kanadensisk skådespelerska
 Bernard Loder (1849−1935), nederländsk jurist
 John Loder (egentligen John Muir Lowe; 1898–1988), brittisk skådespelare
 Justus Christian Loder (1753–1832), tysk anatom och kirurg, livmedikus hos tsar Alexander I
 Matthäus Loder (1781–1828), österrikisk målare under Biedermeier–epoken